Осип Най (, , ? — 1737) — английский и русский кораблестроитель первой трети XVIII века.

Биография Осипа Ная 

Во время пребывания Петра в Англии на русского царя большое впечатление произвело знакомство с образованным английским моряком — адмиралом лордом Крамартеном, который обладал солидной эрудицией в теории и практике кораблестроения. Именно по его совету Пётр подробно изучил образцовую в Англии Королевскую верфь в Дептфорде (вблизи Лондона). Английский адмирал познакомил русского царя с несколькими лучшими её кораблестроителями. Особенно пришлись по душе Петру трое из них — Джон Ден, Осип Най и более молодой Ричард Козенц. Царь часто и подолгу беседовал с ними, слушал их рассказы и объяснения. Вскоре он убедился, что все трое англичан не только опытные и теоретически подготовленные специалисты, но и весьма добросовестные люди. Русский царь уговаривал их хотя бы временно перейти на русскую службу. Обычно скуповатый на расход казённых средств, Пётр пообещал им высокие денежные оклады, а также чины и звания. Ему удалось добиться от Дена и Ная согласия временно поступить на русскую службу, а Козенц обещал подумать о предложении царя.
Не желая терять дорогого времени, Пётр тут же заключил с Деном и Наем контракт, а затем, не дожидаясь своего возвращения в Россию, отправил их весной 1698 г. туда через Нарву в сопровождении Лукьяна Верещагина.

Осипу Наю и Джону Дену очень импонировала кипучая энергия и увлечённость русского царя. Оставив на время свои семьи в Англии, они отбыли в далёкую и неведомую Россию. Пётр же видел в этих двух иностранцах не только наёмных кораблестроителей, но и своих консультантов и советчиков по строительству русских кораблей.

Работа Ная в Воронеже 

Первое, на что по прибытии в Россию обратили внимание оба английских кораблестроителя — это отсутствие какой-либо единой кораблестроительной терминологии. Наряду с древними русскими терминами бытовали голландские, венецианские, греческие и иные, отчего происходила несусветная путаница, тормозившая строение судов. Оба англичанина при поддержке Петра сразу же начали настойчиво внедрять в русскую практику английскую кораблестроительную терминологию, которая в то время была наиболее чёткой и совершенной.

Ден и Най в первые же дни пребывания в Воронеже начали готовить к закладке на местной верфи первые свои корабли. Однако одному из них — Джону Дену так и не довелось принять непосредственного участия в постройке судов в России. В январе 1699 года, находясь в Москве по служебным делам, он в результате приступа грудной жабы внезапно скончался и был там же похоронен.

Осип Най в течение последующих пяти лет, на которые по контракту подрядился строить корабли в России, честно трудился, построив в Воронеже три корабля — «Черепаха», «Скорпион» и «Цвет войны».
Когда закончился срок контракта, Осип Най, стремясь вернуться к семье, не захотел начинать закладку новых кораблей. Пётр удвоил англичанину денежный оклад, чтобы удержать его в России в то напряжённое время создания отечественного флота. Вплоть до 1708 года Осип Най работал на верфях Воронежа, Таврова и Осереды. Он построил там за эти годы одиннадцать 80-, 60-, 58- и 48-пушечных кораблей. Кроме того, тогда же он построил там лично для Петра яхту. Все корабли Осипа Ная отличались прочностью и добротностью, но были тихоходны. Тогда англичане ещё не обладали секретами обеспечения надёжной продольной прочности и строили широкие и относительно короткие корабли, что отрицательно сказывалось на их ходовых качествах.

Работа Ная в Санкт-Петербургском Адмиралтействе 

Когда после неудачного Прутского похода Россия лишилась права иметь военный флот на Азовском море, основные усилия Пётр и его правительство сосредоточили на форсировании создания Балтийского флота. Именно тогда и Осип Най начал строить суда в Санкт-Петербурге и на приладожских верфях. К этому времени в России появились первые отечественные кораблестроители, некоторые из них сами разрабатывали проекты судов. Естественно, что на первых порах не обходилось без ошибок в чертежах и расчётах. Желая прийти на помощь своим русским соратникам, Осип Най в 1710 г. подготовил труд-наставление «Об исправлении, которые надлежит сделать в корабельных чертежах», Это пособие содержало не только ценные практические советы, но и их теоретическое обоснование.

Кораблестроительная деятельность Осипа Ная до Гангутского сражения 1714 года протекала в основном в районе реки Ижоры, на верфи которой он построил 20 бригантин для Галерной эскадры Балтийского флота. В последующие годы Осип Най работал в Санкт-Петербургском Адмиралтействе, где построил шесть 90-, 66- и 54-пушечных кораблей, шесть 46- и 32-пушечных фрегатов и несколько менее крупных судов.

После смерти Петра Осип Най совместно с наиболее близкими к покойному царю кораблестроителями достраивал заложенный им 100-пушечный корабль «Пётр Первый и Второй». У Ная было много учеников, среди них такие видные отечественные кораблестроители, как Федосей Скляев и Лукьян Верещагин.

Прослужив в России почти сорок лет, вместо трёх, как он намеревался первоначально, в 1737 году Осип Най из-за болезни и преклонного возраста (ему тогда давно перевалило за 70), уволился с русской службы в чине капитан-командора от флота. За годы службы в России Осип Най построил более сорока военных и иных судов, из которых половину составили многопушечные корабли и фрегаты.

В ознаменование его заслуг перед российским кораблестроением Адмиралтейств-коллегия установила ему пожизненную пенсию в размере 500 рублей в год, с каковой он уехал на родину в Англию, где и доживал свои последние дни.

Корабли, построенные Осипом Наем 

 Черепаха (линейный корабль), 58 пушек
 Святой Илья (фрегат, 1703), 26 пушек
 Шпага (линейный корабль), 60 пушек
 Сулица (линейный корабль), 60 пушек
 Скорпион (линейный корабль), 60 пушек
 Цвет войны (линейный корабль), 60 пушек
 Исаак-Виктория (линейный корабль, 1719), 66 пушек
 Астрахань (линейный корабль, 1720), 66 пушек
 Крейсер (фрегат, 1723), 32 пушки
 Яхт-Хунд (фрегат, 1724), 32 пушки
 Пётр II (линейный корабль, 1728), 54 пушки
 Слава России (линейный корабль) (1733), 66 пушек
 Северный Орёл (линейный корабль, 1735), 66 пушек

Литература 
 Быховский И. А. Петровские корабелы. — : Судостроение, 1982.
 Широкорад А. Б. 200 лет парусного флота России. — , 2007.

См. также 
 Броун, Ричард
 Козенц, Ричард
 Скляев, Федосей Моисеевич
 Пангало, Блез
 Меньшиков, Гаврила Авдеевич

Корабельные мастера русского парусного флота
Военные моряки Российской империи
Воронежское адмиралтейство